Stranger Than Fiction ist Teil der englischen Redensart Truth is stranger than fiction (Die Wahrheit ist merkwürdiger als jede Erfindung) und bezeichnet:

 eine Demoaufnahme der englischen Thrash-Metal-Band Sabbat
 Stranger Than Fiction (Album), 1994 erschienenes Musik-Album der US-amerikanischen Punk-Band Bad Religion
 den Originaltitel des Films Am Anfang war ein Mord, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2000
 den Originaltitel des Films Schräger als Fiktion, einer US-amerikanischen Filmkomödie von Marc Forster aus dem Jahr 2006
 ist der Titel des Buches Stranger than Fiction: Wahre Geschichten des US-amerikanischen Autors Chuck Palahniuk aus dem Jahr 2004 (deutsch 2008)